Нагорный Иштан — деревня в Томском районе Томской области России, в Моряковском сельском поселении. Население  чел. () .

География 
Находится на юге области, в кедровом лесу, на Иштанской протоке реки Томь.

Расстояние по дорогам до:
центра областного и районного центра г. Томск — 55 км; по прямой до границы Томска — 29 км к северо-западу;
центра поселения с. Моряковский Затон: 15 км.

 Уличная сеть
 Улицы: Зелёная, Кедровая, Лесная, Михалкова, Озёрная, Центральная, Церковная;
 Переулки: Овражный, Полевой, Родниковый, Садовый, Солнечный, Сосновый, Энергетический;
 Территории садового товарищества «Водник».

История 

Территория селения была заселена с неолита. Возле Нагорного Иштана обнаружены археологические памятники разных эпох: поселения, городища, курганные и грунтовые могильники, культовые места. Это Усть-Иштанское погребение и Нагорно-Иштанское поселение неолитической эпохи, Нагорный Иштан 2 (ранний железный век), городище Нагорный Иштан (раннее средневековье), городище Духовое и Духовое селище. Также был обнаружен могильник эпохи позднего бронзового века, его изучением занимался Матющенко В. И.   Рядом с местом слияния Томи и Оби, в районе Нагорного Иштана были найдены следы материальной культуры ирменского населения.

Деревня Нагорный Иштан была основана в 1653 году игуменом Усть-Киргизского монастыря Ефремом как миссионерский стан и была заселена монастырскими крестьянами с Южного Урала.

В конце 70-х годов в деревне Нагорный Иштан проходили натурные съёмки фильма «Сибириада».

В соответствии с Законом Томской области от 12 ноября 2004 года № 241-ОЗ посёлок вошёл в состав муниципального образования Моряковское сельское поселение.

Население

Инфраструктура 
СТ «Водник».
Деревянная Петропавловская церковь (1872) — одна из трех сохранившихся в Томской области деревянных церквей-памятников, рядом с которой снимался фильм Андрея Кончаловского «Сибириада» 1978 года. Из-за оползней и аварийного состояния храма принято решение о переносе церкви в посёлок Хромовку на востоке Томска с выполнением комплекса реставрационных работ.
В 2009-2010 годах рядом с церковью стоял крест в память погибших моряков подлодки «Курск», к 2013 году он уже исчез.
Кладбище (ул. Кедровая,40/1)

Транспорт 
Автомобильное сообщение по грунтовой дороге «Томскводоканала». Ранее существовал водный маршрут от Северска, сейчас идет решение вопроса с водным транспортом

Примечания 

Населённые пункты Томского района
Населённые пункты на реке Томь